Gotland puede referirse:

 a la provincia de Gotland, una de las 21 provincias de Suecia y la provincia histórica homónima;
 al municipio de Gotland, el único municipio homónimo de la provincia anterior;
 a la isla de Gotland, la principal isla de Suecia;
 al submarino de Clase Gotland, de la Armada de Suecia.
 al HSwMS Gotland, un crucero de la Armada de Suecia.